Torneo Kurowashiki 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Torneo Kurowashiki 2014 – torneo di pallavolo maschile